Râul Durduc se poate referi la:

 Durduc - afluent al râului Săuzeni
 Durduc - afluent al Bârladului